Männikkösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Männikkösaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Männikkösaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Männikkösaari (ö i Norra Savolax), 
 Männikkösaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar